EDDI steht für:
 Ethylendiamin-Dihydroiodid, wasserlösliches Salz, abgeleitet von Ethylendiamin, Zusatzstoff in Tiernahrung und Viehfutter zur Vorbeugung von Jodmangel
 Elektronische Deichsel – Digitale Innovation, Verkehrsprojekt des Bundesverkehrsministeriums zu digital vernetzten LKW-Kolonnen
 Evaporative Demand Drought Index, US-amerikanischer Kartenindex der National Oceanic and Atmospheric Administration zu kurz- und langfristigen Dürren
 Flughafen Berlin-Tempelhof (ICAO-Code), deutscher Flughafen
 DER EDDI, Kabarettpreis in der DDR, siehe Eddi (Kabarettpreis)

Eddi steht für:
 Eddi, meist männlicher Vor- und Kosename

Siehe auch:
 Eddy
 Eddie
 Edi

Abkürzung